

Persone 
 Francesco Guicciardini, filosofo, storico e politico italiano.
 Francesco Guicciardini (politico), politico italiano.
 Galeazzo Guicciardini, architetto e scultore italiano.
 Guicciardino Guicciardini, politico e mercante di seta italiano.
 Jacopo Guicciardini, politico italiano.
 Luigi Guicciardini, banchiere, politico, mercante e ambasciatore italiano.
 Niccolò Guicciardini, storico della scienza italiano.
 Piero di Ghino Guicciardini, banchiere e politico italiano.
 Piero di Luigi Guicciardini, politico italiano.
 Roberto Guicciardini, regista teatrale italiano.
 Simone Guicciardini, politico italiano.
 Tuccio Guicciardini, banchiere, politico e mercante italiano.
 Lodovico Guicciardini, mercante e scrittore italiano.

Altro 
 Guicciardini, famiglia storica di Firenze.
 Palazzo Guicciardini, palazzo storico di Firenze.
 Palazzo Bardi-Guicciardini, palazzo storico di Firenze.
 Via Guicciardini, via del centro storico di Firenze.
 Villa Guicciardini, villa storica di Firenze.
 Villa Guicciardini Corsi Salviati, villa nei dintorni di Firenze, nel comune di Sesto Fiorentino (FI).
 Villa Guicciardini, villa nel comune di Cantagallo, nella provincia di Prato.